Bhanned in the USA Tour — первый концертный тур американской рэперши Bhad Bhabie. Тур начался 14 апреля 2018 года в Санта-Ане (Калифорния) и завершился 8 июля 2019 года в Аммане (Иордания). В туре продвигались первые работы Bhabie: её первые синглы и песни с её дебютного микстейпа 15, неизданные синглы с микстейпа в начале тура и, к концу тура, синглы, которые позже были выпущены в 2019 году.

Предыстория 
В начале 2017 года Bhabie подписала контракт с музыкальным менеджером Адамом Клюгером и начала записывать музыку. Её первый сингл «These Heaux» был выпущен 24 августа 2017 года, а также синглы «Whachu Know» и «Hi Bich» в следующем месяце.

7 марта 2018 года она объявила о своём первом туре под названием «Bhanned in the USA Tour» с американским рэпером Asian Doll.

Список треков 
В этот список входят треки с концерта 23 февраля 2019 года. Он не является полным на протяжении всего тура.

 «Babyface Savage»
 «Juice»
 «These Heaux»
 «Both of Em»
 «Yung and Bhad»
 «Affiliated»
 «Count it»
 «Trust Me»
 «Roll in Peace» (Kodak Black cover) (Remix)
 «Look at Me» (XXXTentacion Cover)
 «Geek’d»
 «Spaz»
 «I Got It»
 «From the D to the A» (Tee Grizzley & Lil Yachty cover) (Remix)
 «Whachu Know»
 «Bout That»
 «Famous»
 «Bestie (Kodak Black version)»
 «Gucci Flip Flops»
 «Hi Bich»

Концерты 

Комментарии:

 Части 2 и 6 были известны как «Bhanned In Europe Tour».
 Однако лондонское и бирмингемское концерты на 2 этапе были известны как «Bhanned In the UK Tour».
 Часть 4 была известна как «Bhanned In Australia Tou».

Примечания

Ссылки 

 Bhad Bhabie Shares Bhanned in the USA Tour Dates With Asian Doll - XL
 Bhad Bhabie Gigography, Tour History & Past Concerts – Songkick

Концертные туры
Bhad Bhabie